Barbadillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbadillo de Herreros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Barbadillo (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Barbadillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar